Achille Manfredini, ingegnere esponente dello stile floreale
 Antonio Manfredini, calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Carlo Manfredini – calciatore italiano di ruolo difensore
 Christian Manfredini, calciatore ivoriano
 Costanza Manfredini, pallavolista italiana
 Danio Manfredini, attore, regista teatrale e cantante italiano
 Elisabetta Manfredini, soprano italiano
 Enea Manfredini, architetto italiano
 Enrico Manfredini, arcivescovo cattolico italiano
 Erminia Manfredini, calciatrice e allenatrice di calcio italiana
 Federico Manfredini, vescovo cattolico italiano
 Federico Manfredini, politico italiano
 Francesco Manfredini, violinista e compositore italiano
 Giuseppe Manfredini, cantante e compositore italiano
 Giuseppe Manfredini, pittore italiano
 Harry Manfredini, compositore statunitense
 Luigi Manfredini, medaglista italiano
 Nicolò Manfredini, calciatore italiano
 Paolo Manfredini, calciatore italiano
 Pedro Manfredini, calciatore argentino
 Thomas Manfredini, calciatore italiano
 Viller Manfredini, politico italiano
 Vincenzo Manfredini, compositore, clavicembalista italiano